Jgheaburi se poate referi la:
Jgheaburi, Argeș
Jgheaburi, Vrancea